est la formule brute de plusieurs isomères.

 MG132, numéro CAS 
 N-[(phénylméthoxy)carbonyl]-D-leucyl-N-[(1S)-1-formyl-3-méthylbutyl]-L-leucinamide,, numéro CAS 
 Cbz-leucinyl-leucinyl-norleucinal, numéro CAS 
 N-[N-[1-(éthoxycarbonyl)-3-phénylpropyl]-L-alanyl]-N-1-pipéridinyl-(S)-glycine de 1,1-diméthyléthyle, numéro CAS 
 N-cyclopropyl-5-[(2,2-diméthyl-1-oxopropyl)amino]-N-3-méthoxy-5-(3-méthoxypropoxy)phényl]méthyl]-(3R,5S)-rel-3-pipéridinecarboxamide, numéro CAS 
 N-(1-oxododécyl)glycyl-L-alanyl-L-phénylalanine, , numéro CAS 
 N-[(1,1-diméthyléthoxy)carbonyl]-L-phénylalanyl-N-(1-formyl-3-méthylbutyl)-(S)-L-leucinamide, numéro CAS 
 N-hexylhexahydro-4-[1-oxo-3-(2,3,4-triméthoxyphényl)-2-propényl]-1H-1,4-diazépine-1-propanamide, numéro CAS 
 N-(3R,4R)-1-[3-(cyclohexyloxy)propyl]-3-hydroxy-4-pipéridinyl]méthyl]-3,4-dihydro-8-(méthylamino)-rel-2H-1,5-benzodioxépin-6-carboxamide, numéro CAS 
 (3S)-3-(cyclohexylméthyl)-9,12,12-triméthyl-4,10-dioxo-11-oxa-2,5,9-triazatridécanoate de phénylméthyle, numéro CAS